Сан Мигел Коатлан има више значења:

 Општина Сан Мигел Коатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Коатлан (Сан Мигел Коатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику